Баранська — річка в Рівненській області, Україна, права притока Слонівки
 Баранська — присілок, Тарногський район, Вологодська область, Росія